Šupina je:
 šupina (botanika) – je listový útvar přisedlý širokou bází
 šupina (rybovití obratlovci) – ochranná vrstva ryb 
 šupina (plazi) – ochranná vrstva plazů
 jeden z tuhých štítků vystupujících na povrch šišky, kryjící semena

Externí odkazy